Sullivan County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sullivan County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08001213
 Sullivan County Courthouse (New Hampshire), ID-Nr. 73000178
 Sullivan County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 78002472